Pavie bezeichnet:

 Gemeinde Pavie in der französischen Region Okzitanien
 die lokale Bezeichnung von Pavia di Udine, Gemeinde in der Provinz Udine in Italien
 Rote Rosskastanie, Pflanzenart aus der Gattung der Rosskastanien
 Château Pavie, Weingut der französischen Gemeinde Saint-Émilion in der Region von Bordeaux
 Auguste Pavie (1847–1925), französischer Entdecker und Diplomat
 Pavie Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika